Oakenshaw est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Oakenshaw, village du comté de Durham
 , quartier de , au Lancashire
 Oakenshaw, village du Yorkshire de l'Ouest
 Oakenshaw, zone résidentielle de Redditch dans le Worcestershire

Homonymie de toponyme